L'espressione Giochi olimpici di Sapporo può essere riferita a due diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali ospitate dalla città di Sapporo, in Giappone:

Giochi olimpici invernali 1940, non disputati a causa della seconda guerra mondiale
XI Giochi olimpici invernali nel 1972